Stephan Waetzoldt ist der Name folgender Personen: 

* Stephan Waetzoldt (Philologe) (1849–1904), deutscher Romanist und Germanist
 Stephan Waetzoldt (Kunsthistoriker) (1920–2008), deutscher Kunsthistoriker